Il singolare del torneo di tennis Camparini Gioielli Cup 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mathieu Montcourt che ha battuto in finale Pablo Andújar 2-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Daniel Gimeno Traver (quarti di finale)
 Máximo González (primo turno)
 Alberto Martín (secondo turno)
 Pablo Andújar (finale)

 Nicolás Massú (secondo turno)
 Daniel Köllerer (secondo turno)
 Diego Junqueira (secondo turno)
 Franco Ferreiro (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Camparini Gioielli Cup 2008